Vlad Lulian Chiricheș (rumænsk udtale: [vlad ˈkirikeʃ]; født 14. november 1989) er en rumænsk fodboldspiller, der spiller som forsvarsspiller hos Napoli og Rumæniens landshold.

Ungdomskarriere 
Chiricheș begyndte sin karriere i LPS Bacău som offensiv midtbanespiller, og selv som angriber et par år senere. Da han flyttede til Ardealul Cluj spillede han sammen med Merete Răduț og Alexandru Maxim. Han flyttede derefter til den portugisiske klub Benfica i 2007.

Landshold 
Han fik sin debut for Rumæniens landshold i en UEFA Euro 2012 kvalifikations kamp mod Luxembourg den 2. september 2011. Den 14. august 2013, blev Chiricheș kaptajn for Rumænien, i en venskabskamp som endte 1-1 imod Slovakiet. Han debuterede officielt som anfører den 6. september 2013, i en 3-0 sejr mod Ungarn i 2014 FIFA World Cup kvalifikation.

Eksterne henvisninger 

 Vlad Chiriches på tottenhamhotspur.com
 Vlad Chiricheș  på steauafc.com
 Vlad Chiricheș på romaniansoccer.ro
 Vlad Chiricheș på uefa.com

Fodboldspillere fra Rumænien
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2016
Fodboldspillere fra Steaua Bukarest
Fodboldspillere fra Tottenham Hotspur F.C.